Слово Ливрага имеет следующие значения:

 Ливрага — коммуна в Ломбардии, Италия.
 Ливрага, Хорхе Анхель (1930—1991) — аргентинский писатель и общественный деятель, основатель международной некоммерческой организации «Новый Акрополь».